Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin d'Auckland.

Faits marquants 
 John Isner remporte le tournoi en simple pour la seconde fois face à Lu Yen-hsun qui joue la première finale de sa carrière en simple. L'Américain  remporte son  ATP en s'imposant pour la  contre le Taïwanais en 2 confrontations.
 En double, la paire Julian Knowle - Marcelo Melo s'impose en finale face à Alexander Peya et Bruno Soares. Il s'agit de leur premier titre ensemble, du  en double pour l'Autrichien et du  pour le Brésilien, alors que les finalistes s'inclinent pour la  ensemble en finale.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Tableau complet

Résultats en double

Têtes de série

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2014
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2014
Tennis en janvier 2014